Vision
 Visions (альбом Activate)
 Visions (альбом Atreyu)
 Visions (альбом Grimes)
 Visions (альбом Stratovarius)